Onderdistrict in Indonesië
 Kwadungan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kwadungan (Kalikajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Kwadungan (Kerjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Kwadungan (Kwadungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java